Elgin – miasto w Szkocji
 hrabstwo Elgin (ang. Elgin County) – jednostka administracyjna Kanadyjskiej prowincji Ontario
Miejscowości w USA:
 Elgin – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Santa Cruz
 Elgin – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Elgin – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Elgin – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Chautauqua
 Elgin – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Elgin – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Elgin – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grant
 Elgin – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Van Wert
 Elgin – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Comanche
 Elgin – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Union
 Elgin – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Elgin – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Kershaw
 Elgin – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lancaster
 Elgin – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bastrop
 Elgin – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Scott

Gminy w USA:
 Elgin (ang. Elgin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Elgin (ang. Elgin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Elgin (ang. Elgin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Elgin (ang. Elgin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Elgin (ang. Elgin Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Elgin (ang. Elgin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
Zobacz też:
 Central Elgin – to gmina (ang. township) w Kanadzie, w prowincji Ontario, w hrabstwie Elgin